Сільвія Фаріна-Елія і Ріта Гранде були чинними чемпіонками, але цього разу Фаріна-Елія не брала участі. Гранде грала в парі з Сабін Аппельманс і в півфіналі вони поступились парі Кетрін Берклей і Каріна Габшудова.

Еріка Делоун і Ніколь Пратт виграли титлу, після того як Кетрін Берклей і Каріна Габшудова були змушені знятися під час фіналу за рахунку 7–6(8–6), 4–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Rosmalen Grass Court Championships
Тур WTA 2000